Diná (em hebraico: דִּינָה, hebraico moderno: Dina, hebraico tiberiano: Dînā; "Julgado, vindicado"), de acordo com a Bíblia hebraica, era a filha de Jacó, o patriarca do povo de Israel, e Lia, sua primeira esposa. O episódio de seu rapto e "violação" pelo príncipe cananeu Siquém, e da posterior vingança por parte de seus irmãos Simeão e Levi, normalmente conhecida como "O Estupro de Diná", é contada em Gênesis 34.

Seus irmãos eram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulom, Issacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim.

História 

Quando Diná tinha cerca de seis anos de idade, Jacó passou a habitar em Canaã, na cidade de Sucote. Diná havia nascido em Harã, quando seu pai ali morava. (Génesis 31:41 ou 34.) Perto do acampamento de Jacó e sua família ficava a cidade de Siquém. Era para lá que Diná se dirigia frequentemente para visitar as moças cananeias locais, que não partilhavam dos costumes religiosos dos descendentes de Abraão. Durante uma dessas visitas regulares, Siquém, filho de Hamor, o maioral, violou Diná. Siquém apaixonou-se por Diná e esta ficou em casa dele até que Simeão e Levi decidiram vingar sua irmã. Com um plano ardiloso, eles convenceram os homens de Siquém a efectuarem a circuncisão em troca da mão de Diná em casamento. Daí, enquanto os habitantes da cidade ainda estavam em convalescença, os dois irmãos atacaram a cidade e mataram todos os homens, incluindo Hamor e Siquém.

Anos mais tarde, Diná participou na deslocação da sua família para o Egito a convite de seu irmão José.

Árvore genealógica 

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Filhos de Jacó